Флаг муниципального образования Барды́мский муниципальный район Пермского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 11 февраля 2010 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 5885.

Жители Бардымского муниципального района, а также иные лица, находящиеся на территории Бардымского муниципального района, обязаны уважать флаг Бардымского муниципального района.

Описание 
«Прямоугольное зелёное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, с жёлтой каймой в 1/8 ширины полотнища с узором из цветов лилий с листьями в зелёном цвете; в центре полотнища — изображение красного тюльпана с жёлтой каймой и белым летящим гусем».

Символика 
Флаг составлен на основании герба Бардымского муниципального района, по правилам и соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Территория Бардымского района Пермского края — место компактного проживания татар и башкир, составляющих более половины населения района. Основная фигура флага — летящий белый гусь — занимает особое место в символике и традициях этих народов; он символизирует достаток и благополучие, мир и добрую волю, верность традициям предков. Именно с этой птицей связано старинное предание, которое гласит, что своё название — «Барда» — село, а за ним и район, получили благодаря гусям.

Зелёный цвет символизирует жизнь, возрождение, здоровье, плодородие.

Красный цвет — символ мужества, самоотверженности, красоты, справедливости.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, богатства, величия, постоянства, силы и великодушия.

Белый цвет (серебро) символизирует веру, чистоту, искренность, благородство, откровенность.

Примечания 

Бардымский район
Флаги с изображением тюльпанов
Флаги с изображением гуся